Vantanea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Vantanea ingår i familjen Humiriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Vantanea